Miłosna obsesja – film z 1992 roku
 Miłosna obsesja – film z 2002 roku